Virginia Wade ha battuto in finale Billie Jean King 6–4 6–2.

Teste di serie
 Billie Jean King (finalista)
 Ann Haydon Jones (semifinali)
 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Margaret Court (quarti di finale)
 Maria Bueno (semifinali)
 Virginia Wade (campionessa)
 Mary-Ann Eisel (primo turno)
 Kristy Pigeon (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1968